Capsicumyces är ett släkte av svampar. Capsicumyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Capsicumyces